Ladholmen kan syfta på följande platser:

Ladholmen (Värmdö kommun) – ö i Djurö socken, Stockholms län
Ladholmen (halvö i Värmdö kommun) – halvö på Storö, Harö, Djurö socken, Stockholms län
Ladholmen (Haninge kommun) – halvö sammanvuxen med Fåglarö (Haninge kommun), Ornö socken, Stockholms län
Ladholmen (Munkedals kommun) – ö i Färlevfjorden i Västra Götalands län
Ladholmen (Tanums kommun) – ö mellan Galtö och Resö i Västra Götalands län
Ladholmen (Strömstads kommun) – halvö i Västra Götalands län
Ladholmen – äldre namn på Alholmen en av Årsta holmar